Кубалик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кубалик, Доминик (род. 1995) — чешский хоккеист, нападающий.
 Кубалик, Томаш (род. 1990) — чешский хоккеист, крайний правый нападающий.